Андроник -{IV}- Палеолог (; Цариград, 2. април 1348. — Селимврија, 28. јун 1385. ) је био византијски цар (1376—1379) и најстарији син Јована -{V}- (1341—1376, 1379—1390, 1390—1391) и Јелене Кантакузин. Већ од средине 14. века је сматран неком врстом савладара и наследника, али је већ 1373. године покушао да збаци оца у тренутку када је он мировним уговором постао вазал османског султана Мурата -{I}- (1362—1389). Том приликом се он ослонио на Муратовог сина Сауџи Челебију који се такође побунио против оца, али су обе побуне пропале. Мурат је свог сина ослепео што је захтевао и од Јована -{V}-, али је он делимично поштедео Андроника ослепевши га само на једно око. Само три године касније од бежи из затвора уз помоћ Ђеновљана и после једномесечне опсаде преузима контролу и власт над Цариградом. Ђеновљанима је њихову услугу платио предајом острва Тенедоса, док је милост Османлија покушао да задобије предајом Галипоља. Међутим његов отац и брат бивају ослобођени из затвора уз помоћ Млечана, да би већ 1379. године уз помоћ Османлија збацили Андроника и преузели власт. Иако му је то био други покушај да преузме власт, Андроник није био убијен нити утамничен већ је на управу добио поседе око Селимврије, недалеко од Цариграда. Он ни ту није мировао и покушао је да прошири свој посед на рачун свог оца покушавши да заузме једну тврђаву на пола пута између Селимврије и Цариграда, али га је Јован -{V}- у тешкој бици савладао. Сам Јован је у њој био тешко рањен, а сам Андроник је ускоро после тога преминуо 1385. године на свом поседу у Селимврији. Женио се два пута и имао је неколико деце, од којих је најпознатији његов син Јован (-{VII}-) (савладар 1376—1379, цар 1390, регент 1399—1403).

Порекло и породица 

Андроник је био најстарији син Јована -{V}- Палеолога и Јелена Кантакузин која је била ћерка Јована -{VI}- Кантакузина (1341—1354) и Ирине Асен. Они су поред њега имали још четворо деце.

Био је ожењен Керацом, ћерком бугарског цара Јована Александра (1331—1371), а потом и Саром (Теодором). Са њима је имао неколико деце од којих је најзначајнији:

Породично стабло

Литература 
 
 
 

Рођени 1348.
Умрли 1385.
Византијски цареви
Андроник IV